Der Dreiband Grand Prix 1992/8 war das 41. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 26. bis zum 27. September 1992 in Saarbrücken statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als CASINO CUP SCHLOSSBERG 1992 ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Saarbrücken seinen 13. Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Raymond Ceulemans glatt in drei Sätzen. Platz drei sicherte sich der Bozener Marco Zanetti durch einen 3:0-Sieg gegen Volker Marx.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

Turniermodus 
Es wurde mit 16 Teilnehmern gespielt. Alle Spiele gingen über drei Gewinnsätze.

Abschlusstabelle

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1992/8
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Saarbrücken